Een verkeersweg:
A326 (Groot-Brittannië)
A326 (Nederland), zie Provinciale weg 326